Марк Ньюман, также Марк Ньюмен ():* Ньюман, Марк (род. 1974) — шотландский актёр театра и кино. См. Ньюман, Алек.
  (ок. 1967) — англо-американский физик.